Sancho III. bezeichnet folgende Personen:

* Sancho III. (Navarra) (Sancho III. Garcés; ~990–1035), König von Navarra
 Sancho III. (Kastilien) (1134–1158), König von Kastilien